

Pessoas 
 Cristóvão Colombo — navegador conhecido como o descobridor da América
 Diogo Colombo — filho de Cristóvão Colombo, navegador, almirante, vice-rei e governador das Índias de Castela
 Charlie Colombo — futebolista da seleção dos Estados Unidos na Copa do Mundo de 1950
 Roberto Colombo — futebolista italiano que atua como goleiro
 Felipe Colombo — ator e cantor mexicano
 Renata Colombo — voleibolista brasileira
 Colombo (compositor)

Localidades 
 Colombo — capital do Sri Lanca
 Colombo (Paraná) — cidade brasileira no estado do Paraná
 Jardim Colombo — bairro brasileiro da zona oeste da cidade de São Paulo
 Colombo (Ohio)

Organizações 
 Centro Colombo — centro comercial português em Lisboa
 Confeitaria Colombo — no Rio de Janeiro, Brasil
 Camisaria Colombo — rede brasileira de lojas de roupas masculinas
 Casa Colombo — museu português de história no Porto Santo, Madeira
 Clube Atlético Colombo — extinto clube de futebol brasileiro do Distrito Federal
 Rádio Colombo — emissora brasileira de rádio sediada em Curitiba
 Casa-Museu Cristóvão Colombo

Outros 
 Colombo (ópera) — obra do compositor brasileiro Carlos Gomes
 Colombo (moeda) — nome de duas moedas de países centro-americanos:
 Colombo costarriquenho
 Colombo do Salvador
 Ordem de Colombo — extinta condecoração criada pelo decreto n.º 456 de 6 de junho de 1890
 Colombo (encouraçado) — navio de guerra do tipo encouraçado da Armada Imperial Brasileira

Ver também 
 Coulomb

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos